Op het US Open 1997 speelden de mannen  in het dubbelspel van 25 augustus tot en met 7 september. De als vierde geplaatste Rus Jevgeni Kafelnikov en Tsjech Daniel Vacek wonnen het toernooi door in de finale de als elfde geplaatste Zweden Jonas Björkman en Nicklas Kulti met 7-6(8), 6-3 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1997